

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Sierosławice – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn 
 Sierosławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko 
 Sierosławice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna 
 Sierosławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie